Вадени има више значења:

 Вадени (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Вадени (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Општина Вадени (Браила), општина у округу Браила у Румунији